Naselja u BiH:
 Srednje (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Srednje (Pale, BiH), naselje podijeljeno među općinama Pale (Republika Srpska) i Pale-Prača (Federacija BiH)

Naselje u Sloveniji:
 Srednje (Maribor, Slovenija), naselje u općini Maribor